Международная федерация производителей фонограмм Греции, или просто IFPI Greece — греческий филиал международной федерации производителей фонограмм (IFPI) и официальный поставщик чартов и орган сертификации музыкальных произведений Греции. Ассоциация публикует топ-75 комбинированных репертуарных альбомов, составляя чарт продаж. Чарты публикуются IFPI Greece и спонсируются Cyta Hellas.

Внутреннее торговое название IFPI Greece — Ένωση Ελλήνων Παραγωγών Ηχογραφημάτων (ΕΕΠΗ). Однако, обычно упоминается как IFPI Greece.

Чарты IFPI Greece

История 
IFPI Greece основал первые официальные музыкальные чарты в Греции в 1989 году. Было два чарта топ-20 альбомов, один для отечественного, а другой для зарубежного репертуара. Права на трансляцию чартов были приобретены компанией ANT1 radio.

Понимая важность наличия национального чарта, который «помог вернуть греческую музыкальную индустрию в поле зрения общественности», IFPI стремился использовать систему, в которой альбомы отслеживались бы на основе фактических продаж публике, а не количества розничных поставок, как это было ранее использовано. Планировалось, что эти реформированные чарты будут работать к началу 1992 года, однако полный пересмотр метода построения чартов так и не был осуществлён, и будущие чарты были вновь основаны на поставках, на этот раз с скорректированными цифрами через выборку запасов магазина записей для формирования оценки фактических потребительских продаж.

В марте 2009 года IFPI Greece объявила, что они закроют свои чарты на определённый период времени, чтобы обновить свою систему построения чартов. Будет происходить переход от оптовых (производитель к розничному продавцу) к точечным (розничный продавец к потребителю) продажам, а также интеграция легальных цифровых загрузок. Внедрение метода отслеживания торговых точек позволит решить давнюю проблему точного отслеживания потребительских продаж, нерешенную проблему, выявленную с 1991 года с первым прекращением использования чартов. Включение цифровых загрузок также подтолкнет к возрождению сингл-чарта, поскольку снижение продаж и выпусков CD-синглов привело к прекращению физического сингл-чарта. Nielsen Soundscan уже занимается мониторингом цифровых загрузок, продаваемых в Греции, который составлен в чартах, опубликованную в настоящее время в разделе международных чартов Billboard.

В январе 2010 года IFPI Greece объявила, что они снова начнут предоставлять топ-50 зарубежных альбомов на своём веб-сайте, хотя реформированная система построения чартов ещё не функционирует. Таким образом, Top 50 Foreign Albums chart продолжает использовать старую систему построения чартов, в то время как это единственный чарт, который они в настоящее время предоставляют. IFPI дебютировал в своём новом чарте в начале октября 2010 года. Новый чарт, Top 75 Combined Repertoire, в настоящее время является единственным чартом IFPI Greece и списки топ-75 отечественных и зарубежных альбомов в стране.

Текущие чарты

Top 75 albums 
Чарт Top 75 Combined Repertoire — официальный альбомный чарт Греции. Он дебютировал в октябре 2010 года, заменив и объединив предыдущие отдельные грекоязычные и иностранные альбомные чарты.

Top 200 Airplay chart 
В 2011 году IFPI Греция стала партнером новой службы радиомониторинга под названием MediaInspector (www.mediainspector.gr) для предоставления официального airplay chart. Компания контролирует в общей сложности более 450 радиостанций по всей Греции и составляет сводный репертуар Top 200 airplay chart, часть которого доступна в открытом доступе по адресу www.airplaychart.gr.

Бывшие чарты 
Top 50 Greek Albums

 Top 50 Greek Albums (Top 50 Ελληνικών Aλμπουμ) — чарт был официальным альбомным чартом Греции для грекоязычного репертуара. Продажи внутреннего репертуара выше в Греции по сравнению с другими странами IFPI, что превышает продажи иностранного репертуара. Работа чарта была прекращена в марте 2009 года, а затем заменена Top 75 Combined Repertoire.

Top 50 Foreign Albums

 Top 50 Foreign Albums (Top 50 Ξένων Aλμπουμ) — чарт был официальным чартом продаж для Греции иностранного репертуара. Работа чарта была прекращена в марте 2009 года, а затем заменена на Top 75 Combined Repertoire.

Степени сертификации

Отечественный репертуар

Зарубежный репертуар 

До 1997 года пороговые значения продаж для иностранного репертуара были такими же, как и для отечественного.

DVD 
 Золотой: 3,000
 Платиновый: 6,000

До июля 2008 года пороговые значения составляли 5,000 и 10,000 экземпляров соответственно.

Синглы 
(в настоящее время неактивен)

 Золотой: 3,000
 Платиновый: 6,000

До июня 2007 года пороговые значения составляли 7,500 и 15,000 экземпляров соответственно.

Чарты Кипра 
Музыкальная индустрия Кипра во многом повторяет греческую. Практически все греческие и большинство зарубежных музыкальных релизов выпускаются звукозаписывающими компаниями Греции. Сертификаты на продажу альбомов на Кипре отличаются от греческих: альбомы сертифицированы золотыми с продажами (вместо поставок) в 3,000 экземпляров и платиновыми с продажами в 6,000 экземпляров. (1,500 для золотых синглов / DVD и 3,000 для платины)

См. также 
 Международная федерация производителей фонограмм (IFPI)
 Список сертификатов продаж музыкальных записей

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Греция
Ассоциации музыкальной индустрии
Музыкальные организации Греции